Baureihe 16 bezeichnet 

 Schnellzug-Schlepptenderlokomotiven mit drei angetriebenen Achsen bei der Deutschen Reichsbahn:
 in erster Besetzung: Oldenburgische S 10
 in zweiter Besetzung: 
 BBÖ 210 bzw.  PKP-Baureihe Pn11, siehe kkStB 210 
 BBÖ 310 bzw.  PKP-Baureihe Pn12, siehe kkStB 310